Брадфорд има више значења:
 Округ Брадфорд (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Брадфорд (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Брадфорд (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Брадфорд (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Брадфорд (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Брадфорд (Роуд Ајланд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Роуд Ајланд
 Брадфорд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Брадфорд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Брадфорд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Брадфорд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Брадфорд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси